Bridge to Terabithia steht für:

 Bridge to Terabithia, Originaltitel von Die Brücke nach Terabithia, Buch von Katherine Paterson (1977)
 Bridge to Terabithia, Originaltitel von Brücke nach Terabithia, US-amerikanisch-neuseeländischer Film von Gabor Csupo (2007)